Аджита Кесакамбала — древнеиндийский мыслитель-материалист, живший в VI—V веках до н. э. Один из учителей шраманской эпохи. Его имя-прозвище буквально означает «непобедимый с одеждой из человеческих волос».

О воззрениях Аджита Кесакамбалы известно по рассказу царя Магадхи Аджаташатру, который передан в «Саманнапхала-сутте» Палийского канона.

По мнению Аджиты, только чувственный опыт является достоверным источником знаний. Высмеивал общепризнанные нормы религии и морали. Иногда его называют предшественником чарваков (локаяты). Основаниями вещей считал комбинации четырёх элементов (земля, вода, огонь, воздух). Взгляды данного мыслителя сопоставляют со взглядами древнегреческого философа Демокрита.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Рой М. История индийской философии. М., 1958. — С.166-167.
 
 
 
 Чаттопадхьяя Д. От санкхьи до веданты. Индийская философия: даршаны, категории, история. М.: «Сфера», 2003. — С.281-282. — ISBN 5-93975-052-4.
 на других языках
 Barua B. A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy. Delhi etc. 1970. (1st.ed. 1921)

Философы VI века до н. э.
Философы Индии
Материалисты